Вирубова — жіноча форма слов'янського прізвища Вирубов.

Відомі носії 
 Вирубова Ганна Олександрівна (1884—1964) — російська фрейліна, найближча і найвідданіша подруга імператриці Олександри Федорівни.
 Вирубова Ніна Володимирівна (1921—2007) — французька балерина російського походження.
</noinclude>

Примітки